Benjamin Kiprotich Korir (1976 – ) – atleta keniota
 Elisha Kiprotich (1982 – ) – atleta keniota
 Godfrey Kiprotich (1964 – ) – atleta keniota
 Nixon Kiprotich (1962 – ) – atleta keniota
 Stephen Kiprotich (1989 – ) –  atleta ugandese

Pagine correlate 
Wilson Kiprotich